A Nemzeti Bajnokság I. osztályában 1969-ben 16 csapat küzdött a bajnoki címért.

Végeredmény 

A bajnok Újpesti Dózsa játékosai
Szentmihályi Antal (29) – Káposzta Benő (27), Solymosi Ernő (30), Noskó Ernő (30) – Dunai III Ede (30), Zámbó Sándor (29) – Fazekas László (28), Göröcs János (29), Bene Ferenc (29), Dunai II Antal (26), Nagy László (23).
Játszott még: Bánkuti István (20), Juhász Péter (9), Tóth András (6), Borbély László k. (1), Horváth József (1), Szini József (1).
Edző: Baróti Lajos
Az ezüstérmes Bp. Honvéd játékosai
Bicskei Bertalan (25) – Kelemen József (28), Ruzsinszky József (30), Vági István (26), Marosi László (26) – Tussinger Antal (26), Kocsis Lajos (25), Komora Imre (25) – Pusztai László (27), Kozma Mihály (27), Karakas József (26).
Játszott még: Tajti József (22), Szurgent Lajos (17), Tichy Lajos (16), Tóth Gyula (9), Tóth Kálmán (9), Pál József (5), Lévay Tibor (3), Hajdú Lajos (2), Vári Pál (1).
Edző: Preiner Kálmán
A bronzérmes Ferencvárosi TC játékosai
Géczi István (27) – Novák Dezső (22), Páncsics Miklós (26), Szűcs Lajos (24), Megyesi István (22) – Juhász István (29), Rákosi Gyula (21) – Szőke István (28), Branikovits László (28), Katona Sándor (28), Németh Miklós (24).
Játszott még: Bálint László (17), Horváth Árpád (16), Albert Flórián (13), Füsi János (7), Tátrai Antal (6), Havasi Sándor (5), Takács Béla (3), Turai László (3), Kerekes Gyula (1), Soós László (1), Vajda Sándor (1).
Edző: Lakat Károly

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyarlabdarugobajnoksag 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok